Molloy steht für:

 Molloy (Roman), Roman von Samuel Beckett
 Molloy (Alabama), Ort in den Vereinigten Staaten
 Mount Molloy, historische Minenstadt in Far North Queensland, Australien

Molloy ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Molloy (* 1983), nordirischer Fußballspieler
 Bobby Molloy (1936–2016), irischer Politiker
 Bryan B. Molloy (1939–2004), US-amerikanischer Chemiker
 Ginger Molloy (* 1937), neuseeländischer Motorradrennfahrer
 Irene Molloy (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Kieran Molloy (* 1998), irischer Boxer
 Matt Molloy (* 1947), irischer Flötenspieler

 Mike Molloy (* 1940), australischer Kameramann
 Pat Molloy, australischer Dartspieler

 Ryan Molloy (* 1976), britischer Musiker
 Thomas Edmund Molloy (1884–1956), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Brooklyn
 William Molloy, Baron Molloy (1918–2001), britischer Politiker und Gewerkschafter